Clona může být:

 clona – v optice součást vymezující chod paprsků optickou soustavou
 škrticí clona – deska v potrubí s centrickým menším průřezem
 kouřová clona – ve vojenství způsob maskování pohybu jednotek nebo lodí
 palebná clona nebo palebná přehrada – ve vojenství hustá palba, která brání průchodu, průjezdu či průletu
 clona (medicína) – léčebná clona
 sluneční clona – doplněk ve fotografii a astronomii
 Clona (seriál) – český televizní seriál